Михаил Евдокимович Ивченко (, Никоновка Прилукского уезда — , ) — украинский писатель, член Всероссийского учредительного собрания.

Биография 
Михаил Ивченко родился в с. Никоновка Прилукского уезда (ныне Сребнянский район Черниговской области) в семье крестьянина. О своей родословной сам писатель впоследствии напишет в воспоминаниях так: «Родители мои происходят из казаков, из тех остатков древней Гетманщины, что после всех перипетий тихо осели на земле сотнями и начали хлеборобствовать». И, словно предвещая грядущие обвинения, ответит своим усердным оппонентам: «Некоторые ловкие критики, исходя из этого мелкого факта, хотели бы сразу записать меня в кулаки. Но мне придется их горько разочаровать. У отца моего было 9 десятин земли на 9 душ семьи. Итак, как ни мудри, а дальше обычного середняка не доберёшься».

Окончил церковно-приходскую, затем учительскую школу. За распространение нелегальной литературы попал под надзор полиции. В 1907 выехал на Кавказ. Был прогрессистом, кадетом, затем эсером. В Ставрополе Кавказском работал в редакции местной газеты, в статистическом бюро. Здесь начал литературную деятельность, напечатав новеллу «Их было трое» в газете «Кубанский край» (1910). Впоследствии переехал на Украину, экстерном окончил Московскую земледельческую школу, после чего поступил на службу в Полтавское земство. Участник Первой мировой войны. В конце 1917 года избран во Всероссийское учредительное собрание в Полтавском избирательном округе по списку № 8 (украинские эсеры и Селянская спилка).

В начале 20-х годов редактировал сельскохозяйственные журналы в Харькове и Киеве. Входил в литературные объединения «Музагет» и Аспис, был заметным участником литературных дискуссий. Но после 1925 отошёл от активной общественной жизни и сосредоточился на творческой работе. Отдельными изданиями вышли сборники рассказов и повестей «Шуми весняні» (Шумы весенние, 1919) «Імлистою рікою» (Мглистой рекой, 1926), «Порваною дорогою» (1926), «Землі дзвонять» (Земли звонят, 1928), роман «Робітні сили» (Рабочие силы, 1929). В журналах опубликованы пьеса «Повідь» (Наводнение) и повесть «У сонячнім колі» (В солнечном кругу, 1929).

Лирик-импрессионист по своему творческому направлению, Михаил Ивченко сосредоточился, в основном, на проблеме взаимоотношений человека и природы, на поиске гармонии человеческой души и окружающего мира. В сентябре 1929 писатель был арестован. В архиве Михаила Ивченко сохранились заметки жены, тоже писательницы, Людмилы Коваленко-Ивченко:

Пришли с обыском в 12 часов 14/IX , а ушли, забрав М. Е., в 4:00 утра 15/IX. Сидел в «доме принудительных работ» в Лукьяновке … 17/IX имела с ним первое свидание … 30/XI было второе свидание, и в тот же вечер его перевезли в Харьков … 18/XII впервые прокурор Крайний сказал мне, что его обвиняют в участии в контрреволюционной организации «Спілки визволения Украіни» [Союз освобождения Украины] … 21/II вручили обвинительный акт, по которому М. Е. инкриминируется статья 54 … 

Итак, Михаил Ивченко с группой из 45 ученых, педагогов, священнослужителей, писателей попал в число подсудимых по сфальсифицированном процесса «Союза освобождения Украины», который состоялся в Харькове с 9 марта по 19 апреля 1930. Под психологическим давлением на предварительном следствии писатель «признался»: «Я выражал антисоветские идеи, и в некоторых произведениях у меня были националистические моменты и идеи». Согласился также с выводом суда, литературную деятельность он использовал как «трибуну для проведения антисоветской агитации, в частности, для внедрения идей СВУ».

Но даже при таких условиях в приговоре суда по делу Союза освобождения Украины было отмечено: «Считать приговор Ивченко условным». Он в числе девяти подсудимых был освобожден из-под стражи с установлением испытательного срока в три года. После освобождения работал агрономом. Но, пережив сильную психологическую депрессию, писатель долго не мог вернуться к творчеству. И взявшись за перо, ничего не смог опубликовать из написанного. В его архиве остались рукописи рассказов, повести, киносценарии, романы, воспоминания, путевые заметки, а также — переводы. В частности, переводы его любимого Рабиндраната Тагора, с которым он переписывался в середине 20-х годов. В 1934 после расстрела Г. Косынки, Д. Фальковского, О. Влызько, К. Буревого, после ареста Е. Плужника, Н. Кулиша, В. Пидмогильного, В. Полищука и других писателей, Михаил Ивченко под предлогом лечения выехал в Москву, а оттуда — на Кавказ. Работал во Владикавказе агрономом-экономистом на селекционной станции, а с марта 1939 года — преподавателем английского языка в сельскохозяйственном институте. Летом того же года инкогнито приезжал на Украину, побывал у родных на Черниговщине и повидал семью в Киеве.

Умер при неясных обстоятельствах. 19 октября 1939 его брат Филарет, живший с матерью в Никоновке на Черниговщине, получил телеграмму о внезапной смерти Михаила Ивченко от заражения сибирской язвой. 

Михаил Ивченко реабилитирован посмертно.

Литература 
 Протасов Л. Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. М., РОСПЭН, 2008.
 Юрій Меженко. Про твори Михайла Івченка: (З літературного щоденника) // Життя й еволюція. — 1926. — Кн. 10.
 Яків Савченко. Про М. Івченка // Яків Савченко. Поети й белетристи. — Київ, 1927
 Л. Коваленко. Співець землі // Наші дні. — Львів, 1942. — Березень.
 Володимир Мельник. Життя і слово Михайла Івченка // Київ. — 1988. — № 6.
 Володимир Мельник. Михайло Івченко: (Штрихи до портрета) // Радянське літературознавство. — 1988. — № 10.
 Володимир Мельник. Михайло Івченко // Письменники Радянської України. 20—30 роки: Нариси творчості. — Київ, 1989.
 Володимир Мельник «Увесь задуманий і філософічний» // Михайло Івченко. Робітні сили. — Київ, 1990.
 Володимир Мельник. Це був ніжний лірик // Наука і культура. Україна. — Київ, 1990. — Вип. 24.
 Валерій Шевчук. Михайло Івченко та його твори // Українська мова і література в школі. — 1988. — № 7.
 Валерій Шевчук. Драма життя родини Івченків // Літературна Україна. — 1990. — 9 серпня.
 Валерій Шевчук. Михайло Івченко // Репресоване «відродження». — Київ, 1993.
 До біографії Михайла Івченка // СіЧ. — 1990. — № 8.
 Володимир Мельник. «Стоял на попутнических позициях…» // Радуга. — 1990. — № 9.

Примечания 

Украинские эсеры
Кадеты
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные
Писатели Украины
Расстрелянное возрождение